Архиепархия Валенсии   — одноимённые архиепархии Римско-Католической Церкви.

 Архиепархия Валенсии — архиепархия в Испании;
 Архиепархия Валенсии (Венесуэла) — архиепархия в Венесуэле.